Halowe Mistrzostwa Niemiec w Lekkoatletyce 2010 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 27 i 28 lutego w Karlsruhe.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Niemiec w wielobojach rozegrano (w międzynarodowej obsadzie) 30 i 31 stycznia 2010 we Frankfurcie.

Przypisy

Bibliografia 
 Pełne wyniki zawodów w bazie tilastopaja.org 

2010 w Niemczech
2010 w lekkoatletyce
Niemcy 2010
Mistrzostwa Niemiec w lekkoatletyce
Sport w Karlsruhe